

Wydarzenia 

 Bitwa o Kartaginę - spektakularne zwycięstwo wojsk arabskich

698